Curt Lindström kan syfta på:

 Curt Lindström (tränare) (1940–), svensk ishockeytränare
 Curt Lindström (musiker) (1946–1987), svensk musikdirektör

Ej att förväxla med
 Kurt Lindström (1917–1985), svensk militär